Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 1965 проходил в Будапеште (Венгрия). Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады второй раз подряд стала сборная Венгрии. Сборная Советского Союза завоевала серебряные награды Универсиады.

Медальный зачёт

Ссылка 
 Результаты ватерпольного турнира летней Универсиады 1965 на сайте sports123.com

Летняя Универсиада 1965
Водное поло на летних Универсиадах
1965 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Венгрии